Double Blanc peut désigner :
 Double Blanc, un album des Beatles ;
 Double Blanc, un roman policier de l’écrivain Yasmina Khadra.